Devillers ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Devillers, US-amerikanischer römisch-katholischer Priester, Generaloberer der Priesterbruderschaft St. Petrus
 Charles Joseph Devillers (1724–1810), französischer Arzt und Naturkundler
 Luc Devillers (* 1954), französischer römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer